Azad bzw. Azadi steht für:
 Azad Hind, frühere indische Exilregierung
 Azad University Cross Team, iranisches Radsportteam
 Azadi, ehemalige kurdische Untergrundorganisation
 Azadi-Stadion, Sportstadion in Teheran
 The Azad, ehemalige bengalische Zeitung

Personen:
 Azad (Rapper) (* 1973), deutscher Rapper kurdischer Abstammung
 Azad Toptik (* 1999), deutscher Fußballspieler kurdischer Abstammung
 Abul Kalam Azad (1888–1958), indisch-muslimischer Schriftsteller, religiöser Denker und Politiker (Congress)
 Abdus Samad Azad (1926–2005), bengalischer Politiker
 Afshan Azad (* 1988), Schauspielerin (Padma Patil der Harry-Potter-Filme)
 Alauddin Al-Azad (1932–2009), bangladeschischer Schriftsteller
 Bhagwat Jha Azad (1922–2011), indischer Politiker (Congress)
 Chandrashekhar Azad (1906–1931), indischer Freiheitskämpfer
 Ghulam Nabi Azad (* 1949), indischer Politiker (Congress)
 Humayun Azad (1947–2004), bengalischer Autor
 Kirti Azad (* 1959), indischer Politiker (BJP)
 Mahmoud Azad (* 1948), deutscher Ingenieur und Landesdenkmalpfleger iranischer Herkunft
 Mahmoud Mosharraf Azad Tehrani (1934–2006), iranischer Dichter
 Mohammad Khosh Heikal Azad (* 1960), iranischer Diplomat
 Pardis Fardjad-Azad (* 1988), deutsch-iranischer Fußballspieler
 Rafiq Azad (1942–2016), bangladeschischer Dichter

Orte:
 Azad (Afghanistan) Ort in Afghanistan
 Azad Kashmir, teilautonomes Gebiet in Pakistan, siehe Asad Kaschmir

Filme:
 Azad (1940), Hindi-Film von N. R. Acharya
 Azad (1955), Hindi-Film von S. M. Sreeramulu Naidu
 Azad (1978), Hindi-Film von Pramod Chakraborty